В данной статье представлен список футбольных клубов Италии по количеству болельщиков. В нём перечислены итальянские футбольные клубы с указанием оценок количества болельщиков для каждого клуба. Для включения в список команда должна быть упомянута в одном из следующих видов исследований: опросы, оценки независимых агентств, исследования социальных сетей.

По данным различных исследований последнего десятилетия, неоспоримым лидером по популярности у болельщиков среди итальянских клубов является «Ювентус», его постоянные преследователи — «Милан» и «Интер», в первую пятёрку постоянно также входят «Наполи» и «Рома», следом идут «Лацио» и «Фиорентина». Таким образом в семёрке лидеров постоянно присутствуют по два клуба из Милана и Рима, по одному из Турина, Неаполя и Флоренции.

Оценки количества болельщиков

2005—2007 
В 2007 году Demos & Pi был проведён опрос, по результатам которого была получена следующая картина (для сравнения даны результаты аналогичного опроса 2005 года)

2009 
В 2009 году, по данным аналитического агентства СК, рейтинг популярности футбольных клубов Серии A имел следующий вид:

Среди «неактивных» болельщиков также лидировал «Ювентус», причём с ещё большим отрывом — его поклонники составили 38 % этой части футбольной аудитории.

2010 
По данным отчета компании Sport + Markt AG о 20 самых популярных клубах Европы, положение ведущих итальянских клубов было следующим:

Исходя из представленных оценок общее кол-во итальянских болельщиков агентство оценило примерно в 22,9 миллиона человек.

В 2010 году Demos & Pi был проведено исследование, по результатам которого обновлены данные по количеству болельщиков

2011 
В рейтинге 2011 года топ-70 самых популярных футбольных клубов в Европе (более 500 000 болельщиков) были представлены следующие итальянские команды:

По абсолютному количеству болельщиков в своей стране пятёрка лидеров выглядит так: «Галатасарай», «Бавария», «Ювентус», «Реал» и «Марсель». По числу зарубежных европейских поклонников — «Барселона», «МЮ», «Реал», «Ювентус» и «Челси».

2012 
В 2012 году Demos & Pi был проведён опрос, по результатам которого была получена следующая картина (для сравнения даны результаты аналогичного опроса 2011 года):

2013 
В 2013 году, согласно данным Sport Mediaset, самым популярным клубом Италии был «Ювентус». Лидеры по популярности распределились следующим образом:

При этом по количеству болельщиков в Европе «Ювентус» шел на седьмом месте (38 миллионов) позади «Барселоны» (70 миллионов), «Реала» (62 миллионов), «Баварии» (53 миллионов), «Манчестер Юнайтед» (52 миллионов), «Арсенала» (45 миллионов) и «Челси)» (43 миллионов).

2015 
В 2015 году аналитический центр Demos-Coop провёл в Италии опрос, согласно которому самой популярной и одновременно самой ненавидимой командой страны был назван «Ювентус». Результаты выглядели следующим образом:

2016 
В 2016 году Demos & Pi проведено исследование, по результатам которого была получена следующая картина пристрастий итальянских болельщиков с ретроспективой до 2010 года:

2018 
Интерактивный опрос «European Football Benchmark» в 2018 году показал, что показал, что «Ювентус» — команда, имеющая наибольшее количество поклонников в Италии, а также вторая самая ненавидимая после «Интера». В соответствии с исследованием, всего около 34 миллионов итальянцев проявляют интерес к футболу, и 33 миллионов болеют, по крайней мере, за одну команду Серии А. При этом 19 миллионов, что составляет около 37 % взрослого населения, считают себя активными болельщиками.

Социальные сети

2016 
В 2016 году, по данным Corriere dello Sport, лидерами по популярности в социальных сетях среди итальянских клубов были «Ювентус», «Милан» и «Рома».

2019 
В конце 2019 года издание Sporting Intelligence составило рейтинг футбольных клубов. Первая часть посвящена зарплатам в мировом футболе и спорте. А вторая часть посвящена популярности клубов в социальных сетях Твиттер, Instagram и Facebook.

Явным лидером итальянской части рейтинга стал туринский «Ювентус». Журналисты отмечают тенденцию массового перехода подписчиков из «Реала» в «Ювентус» в связи с трансфером Криштиану Роналду.

См. также 
 Список российских футбольных клубов по количеству болельщиков
 Список бразильских футбольных клубов по количеству болельщиков

Комментарии

Примечания

Ссылки 

Италия
Списки:Футбол по странам